Giovanni Invernizzi désigne notamment :

 Giovanni Invernizzi (1931-2005), joueur et entraîneur de football italien.
 Giovanni Invernizzi (1963-), joueur de football italien.
 Giovanni Invernizzi (1926-1986), rameur italien.